Imię i nazwisko John Wood nosili lub noszą m.in.:
 John Wood (zm. 1484) – brytyjski parlamentarzysta, speaker Izby Gmin
 John Wood (1798–1880) – amerykański polityk, gubernator stanu Illinois
 John Wood  (1930–2011) – brytyjski aktor teatralny i filmowy
 John Wood  (1950–2013) – kanadyjski kajakarz, medalista olimpijski z 1976